

Sigle 
 eXtended Sparse Linearization – algoritmo di crittoanalisi per cifratura a blocchi, utilizzato nell'attacco XSL
 Extensible Stylesheet Language

Codici 
 xsl – codice ISO 639-3 della lingua slavey meridionale